Сан-Миге́ль-де-Тукума́н (), обычно сокращается до Тукума́н () — столица провинции Тукуман и крупнейший город северной Аргентины с населением 694 327 жителей (2010) и населением агломерации 794 тысячи человек, что делает её пятой по населению в стране.

История 

Город под названием Иватин () был основан в 1565 г. и был перемещён на современное место в 1685 г.

В 1687 г. покровительницей Тукумана была названа Дева Ла Мерсэд.

24 сентября 1812 г. возле города Тукумана состоялась битва, победа в которой войск Мануэля Бельграно стала решающей в борьбе за независимость Аргентины. В тот же день в местной церкви Дева Мария Ла Мерсэд была названа покровительницей аргентинского войска.

9 августа 1816 г. в Тукумане собрался Конгресс, который объявил Декларацию независимости Аргентины от Испании и других стран. С этой даты начинается отсчет существования современной Аргентины.

В 1870 г. в Тукуман была проведена железная дорога.

В конце XIX столетия в город начали массово прибывать иммигранты из Испании, Италии, арабских стран, евреи, благодаря чему на смену колониальной архитектуры города пришли постройки неоклассицизма и эклектики.

В 1990-х г. в городе был разбит большой парк площадью 400 га. 18 мая 1912 г. в Тукумане был открыт театр. До 1930 г. население Тукумана выросло в 2,5 раза. За последующие сорок лет население города вновь удвоилось.

В 2000 г. правительство Аргентины присвоило Тукуману статус исторического города из-за его важной роли в истории государства.

Климат 
Климат города субтропический. Зимы тёплые. Снежные осадки редки — за всю историю страны от основания города снег выпадал только три раза: 1920 г., 9 июля 2007 г. и в июле 2010 г. Лето жаркое, но из-за высоты (город находится у подножия Пампинской сьерры), реки Рио-Дульсе и частых ветров с Патагонии температуры довольно умеренные. Весна и осень тёплые со средней температурой 25 Cº и преобладающими ветрами с юга.

Наибольшее количество дождей бывает летом. Среднее годовое количество осадков 800—1000 мм. Абсолютный максимум температур за период наблюдения с 1961—1990 гг. 42,1 °C, абсолютный минимум — 3 °C

Образование 

В Тукумане находится большое количество учебных заведений всех уровней. Среди ВУЗов города:
 Национальный университет Тукумана () — четвёртый древнейший университет Аргентины (основан в 1914 г.) и один из самых престижных. Насчитывает 60 514 студентов, 13 факультетов и 9 колледжей. В этом университете учились: архитектор Сезар Пелли и президент Гватемалы Хуан Хосе Аревало.
 Региональное отделение государственного Национального технологического университета.
 .
 Северный университет Томы Аквинского () — частное религиозное заведение.

Транспорт 

Город имеет такие пути сообщения:
 Международный аэропорт Бенхамин Матьенсо.
 Железнодорожный вокзал Бартоломео Митре.
 Автопути

Городской транспорт представлен автобусами и такси.

Туризм 

Город имеет длинную историю и интересную архитектуру, благодаря чему привлекает множество туристов.

Одной из наиболее узнаваемых достопримечательностей города Дом Правительства, построенный в конце XIX ст. в стиле модернизм.

В центре города находится много религиозных сооружений, в частности:
 Кафедральный собор — постройка XIX ст. в колониальном стиле.
 Церковь Святого Франциска.
 Церковь Сан — Роке.
 Базилика Святого Причастия ()
 Базилика Богоматери Ла Мерсед ()
 Церковь Девы Марии Лурдес () в неоготическом стиле.

Историческим памятником является Дом Независимости (), где была провозглашена независимость Аргентины 9 июля 1816 г. Другими историческими местами является дом, где родился Авельянеда Николас, поле битвы при Тукумане и много других.

В Тукумане находится несколько театров и кинотеатров, самым известным является Театр Сан-Мартин — здание конца XIX ст. в стиле неоклассицизма.

В городе находятся такие музеи:
 Археологический музей
 Дом культуры «Скульптура Лолы Мора»
 Провинциальный музей Изобразительный искусств Тимотео Наварро
 Музей фольклора
 Музей религиозного искусства
 Муниципальный музей Хуан Карлос Ирамайн ()

Среди парков города следует отметить Парк 9 июля, который находится на востоке Тукумана, площадью 400 га. Парк выполнен во французском стиле и украшен копиями классических скульптур Прекрасной эпохи.

Известные личности 

В Тукумане родились такие известные люди:
 Игнасио Баз — художник-портретист.
 Франко Фаджоли — певец, контратенор. Специализируется в оперном и камерном репертуаре эпохи барокко, с успехом исполняет музыку композиторов XX века для контратенора.
 Сезар Пелли — архитектор;
 Мерседес Соса — певица;
 Хуан Баутиста Альберди — автор Конституции Аргентины;
 Хулио Рока — президент Аргентины в 1898—1904 гг.;
 Томас Мартинес — писатель и журналист;
 Лола Мора — известный аргентинский скульптор;
 Марга Лопес — актриса.

Города-побратимы 
У Сан-Мигель-де-Тукумана есть следующие города-побратимы:

См. также 
 Тукуманасо
 Республика Тукуман

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Сан-Мигель-де-Тукуман
Города Аргентины